Quattro unità della United States Navy sono state battezzate USS Constellation, in onore, secondo la definizione del Congresso, della "nuova costellazione (constellation) di stelle" nella bandiera statunitense.

USS Constellation – fregata con 38 cannoni, varata nel 1797, seconda nave commissionata per la US Navy
USS Constellation – varata nel 1854, attualmente nave museo a Baltimora
USS Constellation (CC-2) – incrociatore da battaglia classe Lexington impostato nel 1920 e cancellato nel 1923
USS Constellation (CV-64) – portaerei classe Kitty Hawk varata nel 1960

Note 

Constellation